6529 Rhoads – asteroide della fascia principale
 Randall William Rhoads – chitarrista e compositore statunitense

Pagine correlate 

 Roads